Nadela est une commune du nord-ouest de l'Espagne, dans la province de Lugo, communauté autonome de Galice ;
La Nadela ou Nadel est un système de canaux et de rivières de Serbie situé dans la province autonome de Voïvodine.